Lesseps peut faire référence à:

 
 Ferdinand de Lesseps (1805-1894), diplomate, créateur du canal de Suez, académicien
 Barthélemy de Lesseps (1766-1834), diplomate, écrivain, membre de l'expédition de La Pérouse
 Dominique de Lesseps (1715-1794), ministre chargé d'affaires (diplomate) de Louis XV près les Pays-Bas autrichiens.
 Mathieu de Lesseps (1771-1832), diplomate, haut fonctionnaire
 Jules de Lesseps (1809-1887), diplomate, fils de Mathieu et frère de Ferdinand
 Jacques de Lesseps (1883-1927), pionnier de l'aviation, fils de Ferdinand de Lesseps
 Emmanuèle de Lesseps (née en 1946), écrivaine, traductrice et féministe française, arrière-petite-fille de Ferdinand de Lesseps
 Ferdinand de Lesseps (pilote) (né en 1957), fils de Victor de Lesseps et arrière-arrière-petit-fils de Ferdinand de Lesseps

Lieux 
 Place Lesseps, place de Barcelone
 Lesseps, station du métro de Barcelone
 Lesseps, canton au Québec
 Quai Ferdinand-de-Lesseps, à Rouen

Notes

en:de Lesseps